Lincoln ima več pomenov

Priimek 
Znane osebnosti:
 Aaron of Lincoln
 Abraham Lincoln
 Blanche Lincoln
 Levi Lincoln starejši
 Levi Lincoln mlajši
 Robert Todd Lincoln

Kraji 
 Lincoln, Buenos Aires
 Port Lincoln, Južna Avstralija
 Lincoln, Ontario v Kanadi
 Lincoln County, Ontario
 Lincoln, Lincolnshire
 Lincoln, Nova Zelandija
 Lincoln, Alabama
 Lincoln, Arkansas
 Lincoln, Kalifornija
 Lincoln, Sussex County, Delaware
 Lincoln, Illinois
 Lincoln, Iowa
 Lincoln, Maine
 Lincoln, Massachusetts
 Lincoln, Michigan
 Lincoln, Misuri
 Lincoln, Montana
 Lincoln, Nebraska, zvezna prestolnica Nebraske
 Lincoln, New Hampshire
 Lincoln, New York
 Lincoln, Severna Dakota
 Lincoln, Pensilvanija
 Lincoln, Rhode Island
 Lincoln, Vermont
 Lincoln, Loudoun County, Virginija
 Lincoln, Wisconsin (12)
 Lincoln (država)
 Lincoln Center, Kansas
 Lincoln City, Indiana
 Lincoln City, Oregon
 Lincoln Heights, Ohio
 Lincoln Park
 Lincoln Township, Michigan (8)
 Lincoln Township, Minnesota (2)
 Lincoln Township, Pensilvanija (3)
 Lincoln Village, Ohio
 Lincoln County

Avtomobil 
 Lincoln (avtomobil)

Ladje 

 HMS Lincoln
 USS Abraham Lincoln

Ostalo 
 Lincoln, film iz leta 2012